Le championnat de Moldavie de football 2014-2015 est la  de ce championnat. Pour cette saison, onze clubs évoluent dans la Divizia Națională et rencontrent trois fois chacun de leurs adversaires. Vainqueur des trois dernières éditions, le FC Sheriff Tiraspol remet son titre en jeu.

À l'issue de la saison, le FC Milsami est sacré champion pour la première fois de son histoire. Le club d'Orhei termine le championnat à égalité de points avec le FC Dacia Chișinău et le FC Sheriff Tiraspol mais devance ces deux clubs à la différence de buts particulière. C'est le tout premier titre de champion de Moldavie de l'histoire du club.

La saison est marquée par le retrait de la compétition du FC Costuleni le  puis par celui du FC Veris Chișinău le . Les résultats des rencontres disputées par ces deux équipes sont annulés et ne sont pas pris en compte au classement général. De plus, le FC Tiraspol annonce qu'il met un terme à ses activités à l'issue de la saison.

Participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Moldavie de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
Football
Football